Muttekopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Muttekopf (berg), Tyrolen, Politischer Bezirk Imst, 
 Muttekopf (bergstopp i Österrike, Politischer Bezirk Reutte, lat 47,28, long 10,31), Tyrolen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar